Por Partido Nacional Popular puede referirse a:

 Partido Nacional Popular (Chile), también llamado PANAPO, partido político chileno.
 Partido Nacional Popular (Canadá), o Parti national populaire, partido político canadiense.
 Partido Nacional Popular (Jamaica), o People's National Party, partido político de Jamaica.
 Partido Nacional Popular (Tanzania), también llamado PONA, partido político tanzano.